Loach ist der Familienname folgender Personen:
 Jim Loach, (* 1969), britischer Film- und Fernsehregisseur
 Keith Loach (* 1975), kanadischer Skeletonpilot
 Ken Loach (* 1936), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lonnie Loach (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mike Loach (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Scott Loach (* 1988), englischer Fußballtorwart